Ян Ассман (нім. Jan Assmann, 7 липня 1938, Ланґельсгайм) — німецький єгиптолог, історик релігії та культури.
 Алейда Ассман, Аляйда Ассман, також Алейда Ассман (нім. Aleida Assmann; 22 березня 1947, Гаддербаум, (зараз Білефельд) — німецький історик, єгиптолог.